Hessle kan syfta på flera saker:

 Hessle - en stad i East Riding of Yorkshire, England
 Hessle and Hill Top - en civil parish i West Yorkshire, England
 Hessle, West Yorkshire - en ort i Wakefield, West Yorkshire, England
 Hässle - en herrgård i Uppland, Sverige

Personer 
 Wolter Hessle (1796–1881), häradshövding, riksdagsman
 Christian Hessle, flera personer
 Christian Hessle (jurist) (1834–1907), häradshövding
 Christian Hessle (zoolog) (1890–1980), iktyolog, ämbetsman
 Marie Hessle (född 1943), psykolog, statlig utredare